Марони:

 Марони — река в Южной Америке.

Фамилия 
 Марони, Гонсало (род. 1999) — аргентинский футболист.
 Марони, Джанкарло (1893—1952) — итальянский архитектор.
 Марони, Келли (род. 1965) — американская актриса кино и телевидения.
 Марони, Маккайла (род. 1995) — американская гимнастка.
 Марони, Роберто (1955—2022) — итальянский политик.
 Марони, Сьюзи (род. 1974) — австралийская пловчиха.